Николай Петрович Никольский:
 Никольский, Николай Петрович (1861—1942) — епископ Русской православной церкви (под именем Никифор), архиепископ Калининский.
 Никольский, Николай Петрович (1902—1972) — советский военный и государственный деятель, генерал-майор.